Николаос Папаниколау може да се отнася за:

 Николаос Папаниколау, кмет на Енидже Вардар
 Николай Папаниколау, гревенски митрополит